Публиция ():
 Публиция — жена Луция Постумия Альбина, консула в 154 году до н. э.
 Публиция — жена Луция Корнелия Лентула Нигера, претора в 61 году до н. э.

См. также 
Публиции
Публий
Публиций Сир